Hattan bezeichnet:

 Eric Hattan, Schweizer Künstler
 G. J. McHattan, ehemaliger australischer Automobilhersteller